Sipo steht für:

 Entandrophragma utile, eine zur Gewinnung von Nutzholz angepflanzte Gattung der Mahagonigewächse
 Sicherheitspolizei (Weimarer Republik)
 Sicherheitspolizei (Nationalsozialismus)
 Serial in parallel out, ein Schieberegister
 Sicherungsposten im Eisenbahnwesen (bei Baustellen zum Schutz von Gleisarbeitern oder Bahnübergangsnutzern)
 Chironius carinatus, eine Schlangenart aus der Unterfamilie der Eigentlichen Nattern (Colubrinae)
 State Intellectual Property Office, das Patentamt der VR China
 Sittenpolizei in der Schweiz
 Sipo (Rapper), deutscher Rapper

Siehe auch:

 SIPO
 Sippo